Antonio I puede hacer referencia a:

  Antonio I de Mónaco;
 Antonio I de Portugal; o
 Antonio I de Sajonia.